A 2022. évi téli olimpiai játékokon a szkeleton férfi versenyszámát február 10-én és 11-én rendezték. Az aranyérmet a német Christopher Grotheer nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények 
A verseny négy futamból állt. A negyedik futamban az első három futam legjobb 20 versenyzője vehetett részt. A négy futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Szkeleton a 2022. évi téli olimpiai játékokon